Сердите — селище міського типу (Донецька область), підпорядковане Шахтарській міськраді.
 Сердите — вантажно-пасажирська залізнична станція Донецької дирекції Донецької залізниці.